Rödgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rödgrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Rödgrundet, Ingå, Nyland, 
 Rödgrundet, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Rödgrund
Rögrundet
Inre Rödgrundet
Yttre Rödgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar